Flera regenter har burit namnet Georg I:
Georg I av Storbritannien
Georg I av Grekland
Georg I av Hessen-Darmstadt
Georg I Rákóczy, furste av Siebenbürgen

de:Liste der Herrscher namens Georg#Georg_I.